Sezon 1991 był 32. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Wybrzeża Kości Słoniowej. Tytuł obroniła drużyna ASEC Mimosas.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Ligue 1 MTN

Bibliografia 
RSSSF - tabela

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wybrzeżu Kości Słoniowej
1991 w piłce nożnej
1991 w Afryce